Роберт Раймонд Робінс (,  17 жовтня 1981, Пештіго, Вісконсин) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Белфаст Джаєнтс», «Єсеніце» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 3 матчі в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Белфаст Джаєнтс»
Хокеїсти «Єсеніце»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Німці США
Спортсмени з Вісконсину